Le qualificazioni del singolare maschile dell'US Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Paul-Henri Mathieu (qualificato)
  Alexander Zverev (qualificato)
  Guido Pella (qualificato)
  Tatsuma Itō (primo turno)
  Nikoloz Basilashvili (qualificato)
  Kyle Edmund (ultimo turno)
  Kimmer Coppejans (ultimo turno)
  Dušan Lajović (primo turno)
  Tarō Daniel (ultimo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Íñigo Cervantes Huegún (secondo turno)
  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Matthias Bachinger (primo turno)
  Alejandro González (qualificato)
  Illya Marchenko (qualificata)

  Michael Berrer (qualificato)
  John-Patrick Smith (qualificato)
  Luca Vanni (secondo turno)
  Norbert Gombos (secondo turno)
  Albert Montañés (ultimo turno)
  Alejandro Falla (ultimo turno)
  Yoshihito Nishioka (qualificato)
  Blaž Rola (primo turno)
  André Ghem (primo turno)
  Matthew Ebden (qualificato)
  Jürgen Melzer (qualificato)
  Adrian Menendez-Maceiras (ultimo turno)
  Ivan Dodig (ultimo turno)
  Facundo Bagnis (ultimo turno)
  Evgeny Donskoy (qualificato)
  Facundo Argüello (primo turno)

Qualificati 

  Paul-Henri Mathieu
  Alexander Zverev
  Guido Pella
  Michael Berrer
  Nikoloz Basilashvili
  Yoshihito Nishioka
  Jürgen Melzer
  Matthew Ebden

  Evgeny Donskoy
  Andrey Rublev
  Tommy Paul
  John-Patrick Smith
  Elias Ymer
  Konstantin Kravchuk
  Alejandro González
<li>  Illya Marchenko

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2015
ATP World Tour 2015